Bastiat ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Bastiat (1801–1850), französischer Ökonom und Politiker
 Jean-Pierre Bastiat (1949–2021), französischer Rugby-Union-Spieler